Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Michael Stich 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (primo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Guy Forget (campione)
 Jakob Hlasek (secondo turno)

 Jay Berger (primo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1991
ATP Tour 1991